Growl – album Jody Watley
 Growl – singel zespołu Exo
 Growl – system powiadamiania